Moran bzw. Morán steht für:
 Moran (Familienname) (Morán), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Moran, Krieger in ostafrikanischen Ethnien, siehe Samburu #Kultur und Gesellschaft
 Baron Moran, britischer Adelstitel

Moran ist der Name folgender Orte

in Israel:
 Moran (Kibbuz), Kibbuz in Nordisrael

in Italien:
 Moran, piemontesischer Name der Gemeinde Morano sul Po in der Provinz Alessandria

in den Vereinigten Staaten:
 Moran (Arkansas)
 Moran (Georgia)
 Moran (Indiana)
 Moran (Iowa)
 Moran (Kalifornien)
 Moran (Kansas)
 Moran (Michigan)
 Moran (Ohio)
 Moran (Texas)
 Moran (Virginia)
 Moran (Wyoming)

weitere geographische Objekte:
 Moran Bluff, Kliff auf der Shepard-Insel, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Moran Buttress, Kliff in den Horlick Mountains, Marie-Byrd-Land, Antarktika
Moran Canyon, Schlucht in der Teton Range, Wyoming
 Moran-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
Mount Moran, Berg in der Teton Range, Wyoming